Você pode estar à procura de:

 John Holmes, ator de filmes pornográficos;
 John Holmes, diplomata inglês;
 John Robert Holmes, político canadense;
 John Clellon Holmes, poeta;
 John Holmes, poeta.
 Joe Holmes, guitarrista.

Desambiguação